Mutua Madrid Open 2017 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på grusbaner i Caja Mágica i Madrid, Spanien i perioden 6. - 14. maj 2017. Det var den niende udgave af Madrid Open, og det var sæsonens fjerde turnering i kategorien ATP World Tour Masters 1000 på mændenes ATP World Tour 2017 og sæsonens tredje turnering i kategorien WTA Premier Mandatory på kvindernes WTA Tour 2017.

Herresingletitlen blev vundet af Rafael Nadal, som dermed vandt turneringen for femte gang. I finalen besejrede han Dominic Thiem med 7-6(8), 6-4. Damesingletitlen gik til Simona Halep, som vandt med 7-5, 6-7(5), 6-2 over Kristina Mladenovic i finalen og dermed vandt Madrid Open for andet år i træk og anden gang i alt.

I herredouble finalen vandt Łukasz Kubot og Marcelo Melo over Nicolas Mahut og Édouard Roger-Vasselin med 7-5, 6-3, mens damedoubletitlen gik til Chan Yung-Jan og Martina Hingis, som finalebesejrede Tímea Babos og Andrea Hlaváčková med 6-4, 6-3. Begge par vandt dermed turneringen for første gang.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Madrid Open 2017 androg € 9.542.720 og fordelte sig som følger..

Resultater

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Eksterne henvisninger 
 Madrid Open

Noter 

2017
WTA Tour 2017
ATP World Tour 2017